Небы́ла () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Небыла — село в Ченстоховском повяте Силезского воеводства;
 Небыла — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;